|}
Die Bahnstrecke Rybnik Towarowy–Chałupki ist eine teils zweigleisige elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Polen (Oberschlesien). Sie trägt in der polnischen Liniennummerierung die Liniennummer 158. Zwischen Chałupki und Rudyszwałd verläuft sie etwa 1,2 km parallel zur Eisenbahnstrecke Bohumín–Kędzierzyn/Koźle.

Geschichte 
Der erste Teil der Eisenbahnstrecke zwischen Niedobschütz und Loslau wurde am 22. Dezember 1882 eröffnet. Zu dieser Zeit hatte Rybnik bereits Anschluss an die von Oderberg über Ratibor nach Kattowitz verlaufende Wilhelmsbahn. Mit der Eröffnung dieser Strecke erhielt somit Loslau Anschluss an das Eisenbahnnetz. 1886 erfolgte die Verlängerung der Eisenbahnstrecke nach Annaberg durch die Preußische Staatseisenbahn. 

Die damalige für 100 km/h ausgelegte Trassierung wurde im Wesentlichen bis heute beibehalten, obgleich im heutigen Betrieb diese Geschwindigkeit nicht gefahren wird.

2019 wird die Strecke von Zügen der Koleje Śląskie und einigen internationalen und nationalen Fernzügen der PKP IC befahren.

Weblinks 
 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien